Lucius Licinius Murena ist der Name folgender Personen:

* Lucius Licinius Murena (Prätor 147 v. Chr.), römischer Prätor und Gesandter
 Lucius Licinius Murena (Prätor 101 v. Chr.), römischer Prätor
 Lucius Licinius Murena (Prätor 88 v. Chr.), römischer Prätor, Statthalter und Feldherr
 Lucius Licinius Murena (Konsul 62 v. Chr.) (* um 105 v. Chr.), römischer Politiker